Вергасов — фамилия:

 Вергасов, Галим Маратович (род. 1966) — российский журналист, радиоведущий.
 Вергасов, Илья Захарович (1914—1981) — командир объединённого партизанского района (Крым).
 Вергасова, Галина Ивановна — вице-президент Московской городской нотариальной палаты.